Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken ofwel Haagse Natuurbescherming, een Nederlandse natuurbeschermingsorganisatie
 de ICAO-code van Air Vanuatu, een Vanuatuaanse luchtvaartmaatschappij
 Alien vs Ninja, een Japanse vechtfilm uit 2010
 Adult Video News, een Amerikaans tijdschrift over de porno-industrie
 AVN Adult Entertainment Expo, een jaarlijkse conventie voor de porno-industrie
 AVN Awards, een prijs voor acteurs en makers van pornofilms